Siddi kan syfta på:

 Siddi, Italien, ort och kommun på Sardinien
 Antonio Siddi (1923–1983), italiensk friidrottare
 Siddi (folk) – en folkgrupp i Indien